

Patronyme 
 Léon Chiris (1839-1900), industriel parfumeur à Grasse et homme politique français.
 Marcellin Chiris (1857-1932), archéologue français.